А́страхань:
 Астрахань — город в России, административный центр Астраханской области.
 «Астрахань» — международный аэропорт города Астрахань.
 «Астрахань» — морской порт города Астрахань.
 «Астрахань» — российский футбольный клуб из одноимённого города.
 «Астрахань» — парусный 66-пушечный линейный корабль Балтийского флота России, постройки 1720 года.
 «Астрахань» — парусный 54-пушечный линейный корабль Балтийского флота России, постройки 1736 года.
 «Астрахань» — шнява Каспийской флотилии Российской империи. 
 «Астрахань» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи, участник Персидского похода 1722—1723 годов, головное судно одноимённой серии.
 «Астрахань» — пароход Каспийской флотилии России, постройки 1856 года.
 «Астрахань» — малый артиллерийский корабль Каспийской флотилии России, постройки 2005 года.
 Астрахань I — железнодорожная станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги, главный железнодорожный вокзал Астрахани.
 Астрахань II — железнодорожная станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги, находящаяся в Астрахани.

См. также